Dorna bezeichnet:

in Deutschland:
 Dorna (Gera), Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera, Thüringen
 Dorna (Grimma), Ortsteil der Kreisstadt Grimma, Sachsen
 Dorna (Kemberg), Ortsteil der Stadt Kemberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Dorna (Stadtroda), Ortsteil der Stadt Stadtroda, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

in Österreich:
 Dorna (Gemeinde Irnfritz-Messern), Katastralgemeinde von Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Dorna (Gemeinde Mank), Ortschaft von Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

in Rumänien:
 Dorna (Fluss), Fluss im Kreis Suceava
 Dorna (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Dorna-Arini, Gemeinde im Kreis Suceava

in Spanien:
 ein traditionelles Fischerboot aus Galicien mit einem Luggersegel

Dorna ist der Name folgender Personen:
 Guido Dorna (1884–1957), italienischer Politiker

Weiterhin steht DORNA für:

 DORNA Sports S.L., spanisches Sportmanagement- und Vermarktungsunternehmen, Inhaber der kommerziellen und Fernsehrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft
 Dorna (Feuerleitsystem), ein Marinefeuerleitsystem von Navantia
 Dorna (Mineralwasser), eine rumänische Mineralwassermarke aus Dorna-Arini

Siehe auch:
 Dornau
 Torna